Doris Jakobsen (født 30. oktober 1978 i Jakobshavn) er en grønlandsk politiker. Hun blev medlem af Folketinget i 2011 og har siddet i Grønlands Landsting fra 2002 til 2013. Hun var Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i perioden 2005-2006, Landsstyremedlem for sundhed og nordisk samarbejde i 2014 og har desuden siddet i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqafik Sermersooq.

I sin politiske karriere har hun bl.a. fremsat forslag for Grønlands Landsting om, at der skulle igangsættes en undersøgelse af, om der var skilte på gangene i Hjemmestyret, hvor teksten ikke var skrevet på grønlandsk . Hun har endvidere foreslået, at alle politikerne i parlamentet (Inatsisartut) skulle pålægges at aflevere urinprøver for at kontrollere, om nogen af dem havde røg hash .

Doris Jakobsen blev valgt til Folketinget i 2011.

I 2014 stillede Doris Jakobsen op som kandidat til formandsposten i partiet Siumut uden at vinde. Efter valget til Grønlands Landsting i slutningen af 2014 søgte hun orlov fra Folketinget, da hun blev tilbudt posten som Landsstyremedlem for sundhed og nordisk samarbejde. I februar 2015 blev hun imidlertid bevilget orlov af Landsstyreformand, Kim Kielsen, så hun kunne afslutte sin orlov fra Folketinget og genoptage sit politiske virke i Danmark. Planen er, at Doris Jakobsen skal genindtræde i Grønlands Landstyre efter folketingsvalget i 2015 .

Doris Jakobsen har i mange år været indskrevet som studerende på Grønlands Seminarium. Hun er student fra GU i Egedesminde.

Referencer 

 Grønlands Landsting 
 

Politikere fra Siumut
Tidligere folketingsmedlemmer fra Grønland
Medlemmer af Landstinget
Inatsisartutmedlemmer